Маркус Эндрю Хислоп Кларк (; 24 апреля 1846, Лондон — 2 августа 1881, Мельбурн) — австралийский .

Биография
  

Маркус Эндрю Хислоп Кларк родился 24 апреля 1846 года в городе Лондоне. Еще юношей он эмигрировал в Австралию. Работал клерком в банке, затем пытался стать фермером; в 1867 году начал посылать рассказы в журнал «Australian Magazine». Позднее работал библиотекарем в Мельбурнской публичной библиотеке. 

Известность его основана главным образом на его беллетристических сочинениях, в которых он выступал тонким наблюдателем и реальным бытописателем. Из них наиболее выделяются роман «К пожизненной ссылке» (; 1875), в котором описывается невыносимая жизнь ссыльных в Тасмании в начале XIX века, и повести «Chidiok Tich hourne», «Heavy Odds», «The Mystery of Major Molinew» и «Twist Shadow and Shine». 

В 1868 году он основал Yorick Club — литературный кружок, со временем собравший в свои ряды многих значительных австралийских авторов. Был знаком с поэтом-романтиком Виктором Дейли.

Маркус Эндрю Хислоп Кларк умер 2 августа 1881 года в городе Мельбурне.

Примечания

Литература 
 Clarke, Marcus Andrew Hislop // Encyclopædia Britannica .

Ссылки 
 Clarke, Marcus Andrew Hislop // Dictionary of National Biography .

Английские писатели XIX века
Журналисты The Argus (Мельбурн)